Жаба Терентьєва (Pelophylax terentievi) — вид земноводних з роду Зелена жаба родини Жаб'ячі.

Опис 
Загальна двжина досягає 8,4 см. За будовою тулуба схожа на озерну жабу, від якої за зовнішніми ознаками практично не відрізняється, раніше розглядалася навіть як підвид останньої. У 1992 році жаба Терентьєва була виділена на основі даних з біохімічної генетики (електрофорез білків).

Спосіб життя 
Полюбляє рівнині місцини, низовини у долинах, а також трапляється у гірській місцині. Часто тримається поблизу теплих джерел, озер, боліт та річок. разом з тим може віддалятися у посушливі райони. Активна здебільшого у сутінках та вночі. Харчується комахами, іноді дрібними молюсками.

За способ парування та розмноження схожа на озерну жабу. В цьому зовсім від неї не відрізняється.

Розповсюдження 
Мешкає у південному Таджикистані, у деяких районах Синьцзяну (Китай) й на півночі Афганістану.

Джерела 
 Mezhzherin, 1992 : A new species of green frogs Rana terentievi sp. nova (Amphibia, Ranidae) from South Tadjikistan. Dopovidi Akademiï nauk Ukraïnskoï RSR. Seriia B, Mathematicheskie, Estestvennye, Tekhnickeskie Nauki, vol. 5, p. 150–153.
 http://www.iucnredlist.org/details/58736/0 

Земноводні Азії
Жаби